Werner Hartenstein ist der Name folgender Personen:

* Werner Hartenstein (Politiker) (1879–1947), deutscher Politiker, Oberbürgermeister der Stadt Freiberg
 Werner Hartenstein (Marineoffizier) (1908–1943), deutscher Marineoffizier